Рене Корбе (,  25 липня 1973, Вікторіявіль, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, грав на позиції лівого нападника. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 400 матчів у Національній хокейній лізі.

Кар'єра 
Свою кар'єру Рене розпочав у ГЮХЛК виступаючи за клуб «Драммонвіль Волтіжерс».

У драфті НХЛ 1991 був обраний  під 24-им номером клубом «Квебек Нордікс».

У сезоні 1993/94 дебютував у складі клубу НХЛ «Квебек Нордікс». 

За 26 років кар'єри захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Колорадо Аваланч», «Калгарі Флеймс», «Піттсбург Пінгвінс», «Адлер Мангейм» та норвезький «Фріск».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 1996.
 Чемпіон Німеччини в складі «Адлер Мангейм» — 2007.

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com 
Профіль на eurohockey 
Профіль на eliteprospects 
Профіль на legendsofhockey 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Фріска»